Скакавци могу да буду:

 Скакавци, инсект скакавац, множина скакавци

или

 Скакавци (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Република Србија
 Скакавци (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ

Види још 
 Скакавац (вишезначна одредница)